Гуарабира ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Гуарабира. Население составляет 53 403 человека на 2007 год. Занимает площадь 180,764 км². Плотность населения — 293,7 чел./км².

Праздник города — 26 ноября.

История
Город основан в 1694 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 154.014.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 2.936,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,659 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: тропический.

Галерея 

Муниципалитеты штата Параиба